TBO steht für:
 TBO (Comics), ein spanisches Comic-Magazin 1917–1998
 Time between overhaul, Betriebszeit zwischen (gesetzlich vorgeschriebenen) Überholungen, siehe Lebensdauer (Technik)
 Total Benefits of Ownership, eine Kennzahl basierend auf einem betriebswirtschaftlichen Berechnungsverfahren
 Tenaga Bantuan Operasi, Operationsassistenzkräfte der Streitkräfte Indonesiens
 Texture Buffer Object, ein Buffer in OpenGL, der den Zugriff auf einen anderen Buffer als Textur ermöglicht
 Toluidinblau O, blauer Farbstoff zur histologischen und intravitalen Färbung
 Bahnhof Böblingen (DS100-Code)
 Tabora Airport (IATA-Code), Flughafen von Tabora, Tansania

tbo steht für:
 Tawala (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung